KHL 2014-15 var den 7. sæson af ishockeyligaen KHL. Turneringen havde, ligesom den foregående sæson, deltagelse af 28 hold og blev indledt med et grundspil, hvor holdene spillede 60 kampe. Derefter gik de otte bedste hold i hver konference videre til slutspillet om Gagarin-pokalen.

Finalen om Gagarin-pokalen blev vundet af SKA Sankt Petersborg over Ak Bars Kazan med 4-1 i kampe, og dermed vandt klubben fra Sankt Petersborg Gagarin-pokalen for første gang.

Hold 

Siden den foregående sæson havde tre hold forladt ligaen: Spartak Moskva og Lev Praha forlod ligaen af økonimiske årsager, mens Donbass Donetsk holdt pause fra ligaen på grund af den urolige situation i det østlige Ukraine. De tre ledige pladser i ligaen blev overtaget af Jokerit, som dermed blev det første finske hold i KHL, Lada Toljatti, som vendte tilbage til ligaen efter fire års pause, samt det nydannede hold HK Sotji.

De 28 hold var inddelt i to konferencer, øst og vest, med 14 hold i hver. Hver konference var yderligere inddelt i to divisioner med syv hold i hver.

Vest-konferencen

Øst-konferencen

Stillinger og resultater

Grundspil

Format 

Hvert hold spillede 60 kampe i grundspillet fordelt på:
 24 kampe mod de andre seks hold i samme division (to hjemme- og to udekampe mod hvert hold).
 14 kampe mod de syv hold i den anden division i samme konference (en hjemme- og en udekamp mod hvert hold).
 14 kampe mod holdene i den anden konference (syv hjemme- og syv udekampe).
 Fire ekstra kampe mod hold fra egen konference og fire ekstra kampe mod hold fra den anden konference, programlagt under hensyntagen til regionale og logistiske aspekter.

Der blev uddelt point efter IIHF's trepointsystem:
 Sejr i ordinær spilletid gav 3 point.
 Sejr i forlænget spilletid eller straffeslagskonkurrence gav 2 point.
 Nederlag i forlænget spilletid eller straffeslagskonkurrence gav 1 point.
 Nederlag i ordinær spilletid gav 0 point.

De fire divisionsvindere gik videre til slutspillet om Gagarin-pokalen sammen med de øvrige seks bedste hold (bortset fra divisionsvinderne) fra hver konference.

Vestkonferencen

Østkonferencen

Slutspil 

Slutspillet om Gagarin-pokalen havde deltagelse af de otte bedste hold i hver konference og afvikledes som en cupturnering, hvor alle opgør blev spillet bedst af syv kampe. I hver konference seededes de to divisionsvindere som nr. 1 og 2, mens de resterende seks hold blev seedet som nr. 3-8 uafhængig af hvilken division, de tilhørte.

Skema

Konferencekvartfinaler 

Vest-konferencen

Øst-konferencen

Konferencesemifinaler 

Vest-konferencen

Øst-konferencen

Konferencefinaler 

Vest-konferencen

Øst-konferencen

Finale om Gagarin-pokalen 

Finalen om Gagarin-pokalen var et opgør mellem vinderne af de to konferencefinaler.

Kilder / eksterne henvisninger 
KHL

Noter 

Sæsoner i KHL
Ishockey i 2014
Ishockey i 2015